(род. 1942) — венгерский кинорежиссёр.
  (род. 1952) — венгерский философ.